10-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 17—18 августа 1985 года на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Москве, столице СССР. На старт финала A (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 16 женских легкоатлетических дисциплинах.

Ранее 10—11 августа в венгерском Будапеште состоялся финал B, в австрийском Швехате и исландском Рейкьявике — финалы C.

На турнире проходил отбор на Кубок мира 1985 года в Канберре. Право представлять Европу заслужили по две лучшие команды, СССР и ГДР как у мужчин, так и у женщин.

В программу Кубка Европы впервые был включён бег на 10 000 метров у женщин.

По уровню показанных результатов этот финал A стал лучшим в истории. В женской части соревнований были установлены 15 рекордов Кубка Европы (из 16 возможных), а вместе с мужчинами общее число рекордных результатов достигло 23 (почти 2/3 от всех проводимых видов).

20-летняя Стефка Костадинова из Болгарии показала второй результат в истории женского прыжка в высоту, 2,06 м: выше на 1 см прыгала только её соотечественница Людмила Андонова годом ранее. Вместе с Тамарой Быковой они сделали попытки на высоте мирового рекорда, но в этот раз безуспешно.

Ольга Владыкина за явным преимуществом выиграла бег на 400 метров и установила новый рекорд СССР — 48,60, восьмой результат в мировой истории. Ещё одно всесоюзное достижение оказалось на счету Ольги в эстафете 4×400 метров, где она выступала на четвёртом этапе — 3.18,58.

Александр Васильев стал первым и единственным советским легкоатлетом, пробежавшим 400 метров с барьерами быстрее 48 секунд (47,92). Однако даже этого результата ему не хватило, чтобы опередить рекордсмена Европы Харальда Шмида.

19-летняя британка Золя Бадд с национальным рекордом выиграла дистанцию 3000 метров (8.35,32).

Финал A

Командное первенство 
Основная борьба и у мужчин, и у женщин развернулась между командами СССР и ГДР. В обоих случаях команды были близко друг к другу большую часть турнира, а решающие события происходили в середине второго дня. Перелом в мужских соревнованиях произошёл после бега на 110 метров с барьерами, где Сергей Усов выиграл, а его восточногерманский оппонент Йорг Науман стал восьмым и проиграл таким образом семь очков прямому конкуренту. Среди женщин борьба была упорней, а отрыв советской команды увеличивался постепенно и к концу составил 7 очков.

Таким образом, мужская сборная СССР прервала серию команды ГДР из пяти побед подряд и спустя 12 лет вернула себе главный приз, «Флорентийскую чашу». Женщины шли к своей победе и обладанию «Серебряной девушкой» ещё дольше: ГДР до этого выиграла последние 7 финалов, а предыдущий успех советской сборной был датирован 1967 годом.

Франция у мужчин и Италия у женщин выбыли в финал B.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

 Допинг-проба толкателя ядра Ремигиуса Махуры из Чехословакии дала положительный результат на станозолол. Спортсмен был дисквалифицирован на 2 года, а его выступление на Кубке Европы — 1985, второе место с результатом 21,45 м, было аннулировано.

Сильнейшие в отдельных видах — женщины 

 Допинг-проба рекордсменки мира в метании диска из Чехословакии Зденки Шилгавы дала положительный результат на наличие анаболических стероидов. Спортсменка была пожизненно дисквалифицирована (позднее ИААФ сократила срок дисквалификации до 18 месяцев), а её выступление на Кубке Европы — 1985, третье место с результатом 66,42 м, было аннулировано.

Финал B 
Финал B прошёл 10—11 августа в венгерском Будапеште. В следующий розыгрыш финала A вышли Испания у мужчин и Франция у женщин. Вылетели в финал C Греция и Норвегия у мужчин и Югославия и Дания у женщин.

Финалы C 
Финалы C прошли 10—11 августа в двух дивизионах. Команды первой группы выступали в австрийском Швехате, второй группы — в исландском Рейкьявике. В следующий розыгрыш финала B вышли Австрия и Швеция у мужчин и Швейцария и Норвегия у женщин.

Финал C1 (Швехат)

Финал C2 (Рейкьявик)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Август 1985 года
Спорт в России в 1985 году
1985 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в СССР
1985 год в Москве
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Москве